Las siglas PREC pueden referirse:

 al PREC, el Proceso Revolucionario en Curso, el período de dos años de la historia de Portugal que siguió a la Revolución de los Claveles; 
 al PREC, el Partido Regionalista Castellano;
 a PREC, nombre utilizado para la empresa energética y petrolera Pacific Rubiales en la bolsa de valores de Colombia;
 a PREC, nombre de una empresa dedicada a la venta de purificadores de agua de línea blanca, Tacna - Perú.

Acrónimos
Siglas políticas